

Ожидаемые события 
 Завершение реализации программы президента Республики Казахстан — «Казахстан-2030».
 Февраль — проведение XXVI Зимних Олимпийских игр.

 Проведение летом 24-й чемпионата мира по футболу. О намерении совместно провести турнир объявили Уругвай (хозяин и победитель первого чемпионата мира 1930 года) и Аргентина (финалист первого чемпионата мира). В 2013 году ФИФА поддержала этот проект.
 1 июня — кольцеобразное солнечное затмение.
 Окончание издания Польского биографического словаря (выход последнего 62 тома издания).
 Доставка грузов для пилотируемого полёта на Марс по программе «Аврора».
 Завершится погашение задолженности по ленд-лизу России США.
 Начало Россией и США колонизации на Луне. Также ожидается отправка на Луну российской космической экспедиции.
 Документами стратегического планирования государственной политики Российской Федерации предусмотрено строительство к 2030 году социально значимых объектов, в том числе железнодорожного перехода Селихин — Ныш, который соединит остров Сахалин с материковой частью России бесперебойным сообщением.
 Запланированное строительство Саудовской Аравией солнечной электростанции мощностью 200 гигаватт.

См. также

Примечания